

Straten
Landstraat (Bredevoort)
Landstraat (Aalten)
 Nieuwe Landstraat (Haarlem)

Wijk
Landstraat-Noord in Bussum